Ернст Людвіг Кірхнер — німецький художник.
 Марк Кірхнер — німецький біатлоніст, олімпійський чемпіон.
 Петер Кірхнер — німецький славіст.
 Фрідріх Кірхнер — німецький воєначальник часів Третього Рейху.

Див. також 
 16441 Кірхнер — астероїд головного поясу, відкритий 7 березня 1989 року.